Игорь Александрович Ларионов (род. 28 сентября 1984) — российский игрок в хоккей с мячом, нападающий хоккейного клуба «Ак Барс — Динамо», заслуженный мастер спорта России (2017).

Карьера

Клубная 
Заниматься хоккеем с мячом начал в 1992 году в Сыктывкаре в школе «Труда».

С 1999 по 2002 год был игроком второй команды «Строителя», принимающей участие в первенстве России среди команд первой лиги.

В 2001—2004 годах выступал за «Строитель» в высшей лиге.

В 2004—2012 годах был игроком команды «Динамо-Казань» (ранее — «Ракета»), побеждая в сезоне 2010/11 в чемпионате России (2011) и Кубке мира (2010).

С 2012 по 2015 год выступал за кировскую «Родину».

С 2015 по 2018 год в составе ульяновской «Волги». В сезоне 2015/16 был капитаном команды.

С 2018 года вновь в «Динамо-Казани» (с 2020 — «Ак Барс — Динамо»). С сезона 2019/20 — капитан команды.

8 февраля 2023 года стал рекордсменом клуба «Ак Барс — Динамо» («Ракеты», «Динамо-Казань») по числу проведённых матчей в высшем дивизионе чемпионатов России, проведя в домашнем матче против нижегородского «Старта» свою 349 игру за команду из столицы Татарстана, превзойдя достижение Сергея Харитонова.

Сборная России 
В 2006 году в составе сборной России принял участие в Международном турнире на призы Правительства России.

С 2010 по 2016 год участвовал в пяти чемпионатах мира, победитель турниров 2011, 2013, 2014, 2016 годов.

Достижения 
«Динамо-Казань»
 Чемпион России: 2010/11 
 Серебряный призёр чемпионата России: 2011/12 
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2008/09 
 Обладатель Кубка России: 2009 
 Финалист Кубка России: 2011 (осень) 
 Обладатель Кубка мира: 2010 
 Обладатель Кубка чемпионов Эдсбюна: 2009 

Сборная России
 Чемпион мира (4): 2011, 2013, 2014, 2016 
 Серебряный призёр чемпионата мира: 2010 
 Победитель Международного турнира на призы Правительства России (3): 2006, 2010, 2012 
 Победитель Турнира четырёх наций: 2016

Личные
 В списке 22-х лучших игроков сезона (4): 2011, 2013, 2014, 2017 
 Лучший бомбардир Международного турнира на призы Правительства России: 2010 (5 мячей)

Статистика выступлений

Клубная 

На начало сезона 2023/2024 забивал мячи в ворота 27 / 19 команд

  Чемпионат России                Кубок России
  1-2.Старт             = 41 мяч  1.Родина               = 20
  1-2.Уральский трубник = 41      2.Динамо М             = 16  
  3.Сибсельмаш          = 40      3-4.Мурман             = 14
  4.Кузбасс             = 39      3-4.Волга              = 14  
  5.Байкал-Энергия      = 38      5-7.Водник             = 13
  6.Динамо М            = 37      5-7.Строитель          = 13
  7.Водник              = 36      5-7.Старт              = 13
  8.Родина              = 32      8.Зоркий               =  9
  9-10.Енисей           = 29      9-12.СКА-Забайкалец    =  5
  9-10.Волга            = 29      9-12.Сибсельмаш        =  5
 11.Мурман              = 25      9-12.Уральский трубник =  5
 12.Строитель С         = 24      9-12.Ак Барс-Динамо    =  5
 13.Зоркий              = 21     13.Волга-2              =  4
 14.СКА-Нефтяник        = 19     14-15.СКА-Свердловск    =  3
 15.Локомотив Ор        = 18     14-15.Енисей            =  3
 16.Ак Барс-Динамо      = 16     16-17.Локомотив Ор      =  2
 17-19.СКА-Свердловск   =  6     16-17.Зоркий-2          =  2
 17-19.СКА-Забайкалец   =  6     18-19.Маяк              =  1
 17-19.Лесохимик        =  6     18-19.СКА-Нефтяник      =  1
 20.Металлург Бр        =  5
 21.БСК                 =  4
 22.ХК Боровичи         =  3
 23.Маяк                =  2
 24-27.Агрохим          =  1
 24-27.Североникель     =  1
 24-27.Саяны            =  1
 24-27.Кировец У        =  1

На начало сезона 2023/2024 количество мячей в играх

 Чемпионат России

по 1 мячу забивал в 188 играх 
по 2 мяча забивал в 108 играх  
по 3 мяча забивал в 28 игре  
по 4 мяча забивал в 7 играх 
по 5 мячей забивал в 1 игре 

Свой 521 мяч забросил в 332 играх, в 254 играх мячей не забивал. 

 Кубок России

по 1 мячу забивал в 46 играх 
по 2 мяча забивал в 28 играх 
по 3 мяча забивал в 10 играх 
по 4 мяча забивал в 4 играх 

Свои 148 мячей забросил в 88 играх, в 82 играх мячей не забивал.  

Первый и юбилейные мячи
1 мяч забил в ? игре 9 января 2002 года в выездной игре с командой «Агрохим» (6:1) на 89-й минуте с передачи Андрея Котачева.  
100 мяч забил в 141 игре 22 марта 2007 года в выездной игре  с командой «СКА-Забайкалец-Энергия» (7:5) на 57-й минуте с передачи Виктора Чернышёва.  
200 мяч забил в 258 игре 24 февраля 2011 года в домашнем матче с командой «Сибсельмаш» (6:3) на 51-й минуте (без ассистента).    
300 мяч забил в 374 игре 11 ноября 2015 года в домашнем матче с командой «Байкал-Энергия» (4:8) на 81-й минуте с передачи Алексея Селиванова.    
400 мяч забил в 465 игре 28 ноября 2018 года в выездной игре с командой «Енисей» (3:7) на 88-й минуте (без ассистента).    
500 мяч забил в 559 игре 22 февраля 2022 года в домашнем матче с командой «Родина» (5:4) на 59-й минуте с передачи Олега Земцова.

В международных турнирах 

Участие в Кубке мира: 2 раза (2009, 2010); в Кубке чемпионов: 3 раза (2007—2009)

В сборной России 

Итого: 42 матча / 47 мячей;   33 победы, 1 ничья, 8 поражений.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте КХМ «Ак Барс — Динамо»
 Профиль на сайте bandysidan.nu / 
 Игорь Ларионов: Казань для меня всегда была в приоритете / ФХМР / 

Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Строитель» Сыктывкар
Игроки КХМ «Родина»
Игроки КХМ «Волга»
Игроки КХМ «Динамо-Казань»